Paweł Olszewski ist der Name folgender Personen:

* Paweł Olszewski, Geburtsname von Pawel Olschewski (* 1962), polnisch-deutscher Schwimmer und Moderner Fünfkämpfer
 Paweł Bartosz Olszewski (* 1979), polnischer Politiker (Platforma Obywatelska)